Ри́чард О́лен «Рич» Со́ммер II (, род. 2 февраля 1978, Толидо, Огайо) — американский актёр. Наиболее известен по роли Гарри Крейна в телесериале «Безумцы».

Ранняя жизнь и образование 
Соммер родился в Толидо, штат Огайо, и вырос в городе Стиллуотер, штат Миннесота, где учился в средней школе Окленд неполную и районную среднюю школу Стиллуотера. Соммер затем продолжил обучение в колледже Конкордия в городе Мурхед, штат Миннесота, где специализировался в области театра и пел в хоре. Он получил диплом магистра искусств в области актёрского мастерства в Университете Кейс Вестерн Резерв в Кливленде, штат Огайо.

Карьера 
Соммер исполнил свою самую заметную роль в кино на сегодняшний день в фильме «Дьявол носит Prada», где сыграл финансового аналитика Дага, друга героини Энн Хэтэуэй. Он появился в рекламных роликах для таких компаний, как Sprint Nextel и Bud Light в 2007 году, а в 2009 году он появился в одном из эпизодов сериала «Закон и порядок».

Соммер играл регулярную второстепенную роль Гарри Крейна в сериале «Безумцы». Также он сыграл много эпизодических ролей в телесериалах, среди которых «Офис», «Чёрная метка» и «Элементарно». В мае 2012 года он начал выступать в пьесе «Харви» на Бродвее. В феврале 2016 года озвучил главного героя игры Firewatch — Генри.

Личная жизнь 
Соммер с семьей живёт в Лос-Анджелесе. С женой Вирджинией Донохью (с 2005) у него есть дочь Беатрис Грейс (род. 2008) и сын Патрик Райан (род. 2010).

У него был блог на платформе Vox, которую он начал использовать в качестве бета-тестера.

Избранная фильмография 
 Дьявол носит Prada (2006)
 Безумцы (2007—2015)
 Закон и порядок (2007, 2009)
 Офис (2008)
 Дурнушка (2010)
 Чёрная метка (2010)
 C.S.I.: Место преступления (2011)
 Никита (2011)
 Умерь свой энтузиазм (2011)
 Закон и порядок: Специальный корпус (2012)
 Элементарно (2013—2014)
 Лига (2014)
 Здравствуйте, меня зовут Дорис (2015)
 Симпсоны (2015)
 Обычный мультик (2015)
 Блеск (2017—2018)
 Лето 84 (фильм) (2018)

Видеоигры 
 L.A. Noire (2011)
 Firewatch (2015)
 Half-Life: Alyx (2020)

Примечания

Ссылки 
 Блог Рича Соммера

Блогеры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры США